City of Gold – film del 1957 diretto da Colin Low e Wolf Koenig
 City of Gold – album dei Pearls Before Swine del 1971
 City of Gold – romanzo di Len Deighton del 1992